Aszklépiadész, a phleiuszi (Kr. e. 4–3. sz.), az eretriai iskola filozófusa
 Aszklépiadész, a szamoszi (Kr. e. 3. sz.), költő
 Aszklépiadész, bithüniai (Kr. e. 140–125), filozófus-orvos
 Aszklépiadész (1–2. század) orvos
 Aszklépiadész antiókhiai (†217), Antiókhia pátriárkája, keresztény szent, mártír
 Aszklépiadész (~250) keresztény szent, mártír
 Aszklépiadész (4. század) cinikus filozófus